Culkin ist ein Familienname folgender Personen:

 Francis D. Culkin (1874–1943), US-amerikanischer Politiker
 Kieran Culkin (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Macaulay Culkin (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Rory Culkin (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler